Rudolf Schrödinger (1857–1919) – austriacki botanik
 Erwin Schrödinger (1887–1961) – austriacki fizyk
 równanie Schrödingera
 kot Schrödingera
 (13092) Schrödinger – planetoida
 Vallis Schrödinger – dolina księżycowa
 Schrödinger – postać z mangi Hellsing i anime Hellsing Ultimate

Niemieckie nazwiska